George Crum ist der Name folgender Personen:

* George Crum (Erfinder) (eigentlich George Speck; 1822–1914), US-amerikanischer Koch, mutmaßlicher Erfinder der Kartoffelchips
 George Crum (Dirigent) (1926–2007), kanadischer Dirigent

Siehe auch:
 George Crumb (1929–2022), US-amerikanischer Komponist